Las Drążkowski – kompleks leśny w województwie wielkopolskim, powiecie konińskim i kolskim.

Charakterystyka 
Las położony jest na prawym brzegu Warty, na terenach gmin: Kramsk, Osiek Mały i mała część w gminie Sompolno. Drzewostan lasu jest mieszany, choć dominuje las iglasty (głównie w części pomiędzy Drążkiem a Drzewcami).

Zasobność 
W ciągu niecałych 200 lat las zmalał ok. 5 razy. Jedną z przyczyn gwałtownego zmniejszenia się lasu jest odkrywka węgla brunatnego "Konin - Drzewce". Jest to spowodowane dużą zasobnością okolic lasu w ten surowiec.

Lasy w województwie wielkopolskim
Obszary Natura 2000 w województwie wielkopolskim